es el nombre de dos destructores japoneses:

 Amagiri, perteneciente a la clase Fubuki y activo en la Armada Imperial Japonesa desde 1930 hasta su hundimiento en 1944.
 Amagiri (DD-154), perteneciente a la clase Asagiri y activo en la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón desde 1989.